Horton steht für:

 Horton (Familienname), ein Familienname
 Horton-Gletscher, Gletscher auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Horton Ledge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Horton hört ein Hu!, ein Animationsfilm aus dem Jahr 2008
 Bing-Horton-Neuralgie, auch bekannt als Cluster-Kopfschmerz, eine primäre Kopfschmerzerkrankung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horton (Alabama)
 Horton (Iowa)
 Horton (Kansas)
 Horton (Kentucky)
 Horton (Michigan)
 Horton (Minnesota)
 Horton (Missouri)
 Horton (Montana)
 Horton (New York)
 Horton (Ohio)
 Horton (Oregon)
 Horton (Texas)
 Horton (West Virginia)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Horton (Berkshire)
 Horton (Buckinghamshire)
 Horton (Dorset)
 Horton (Gloucestershire)
 Horton (Lancashire)
 Horton (Northamptonshire)
 Horton (Northumberland)
 Horton (Shropshire)
 Horton (Somerset)
 Horton (Staffordshire)
 Horton (Surrey)
 Horton (Swansea)
 Horton-cum-Studley,
 Horton in Ribblesdale, North Yorkshire

Orte in Kanada:
 Horton (Ontario)
 Horton (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Horten
 Horton River
 Horton Township